Ел Апомо има више значења:

 Ел Апомо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Апомо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику